Amerikai Egyesült Államok
 Minkler (Kalifornia)
 Minkler (Washington)